Hellaween: Pure Horror — второй микстейп Esham’а, выпущенный 31 октября 2009 года. Это концептуальный альбом, вдохновлённый несколькими фильмами ужасов и радиодрамами, такими как «Война миров».

Список композиций 
 Jack Lantern
 The Mummy
 Invisible Man
 You wouldn’t like me when I’m angry
 Attack of the Blob
 Evil Dead ft. Daniel Jordan
 Freddy Krueger ft. Doc Hollywood Hustle
 Se7en ft. Kagah
 Dr. Jekyll and Mr Hyde ft. King Solomon
 Ghetto Werewolf
 Do you like me?
 Pinhead ft. Mastamind
 Seed of Chucky ft. Poe Whosaine
 Van Helsing ft. Daniel Jordan
 Frankenstein
 Zombieland
 Michael Myers

Примечания 

Альбомы Esham
Микстейпы 2009 года